Microceratops (sluipwesp), insect
 Microceratops (dinosauriër), dinosauriër